Onderdistrict in Indonesië
 Kedung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kedung (Gunung Kaler), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kedung (Pancur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java